

Patronyme 

 Johanna Holma (née en 1985), biathlète suédoise.

Toponyme 

 Holma, village de la région du Nord du Cameroun ;
 , localité suédoise dans la commune de Lysekil ;
 , localité suédoise dans la commune d'Uddevalla ;
 Holma, île située en Finlande.

Biologie 
Holma peut aussi désigner :
Holma, un genre d'araignées de la famille des Linyphiidae ;
Holma bispicata, unique espèce de ce genre.